«Thiotte» puede referirse a:
 Thiotte, comuna haitiana del departamento de Sureste.
 Thiotte, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Thiotte.